Дёлль () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Дёлль, Юлианна (род. 1986) — немецкая биатлонистка.
 Дёлль, Йоханн Кристоф (1808—1885) — немецкий ботаник XIX века.

См. также